Zelinsky steht für:
 (3042) Zelinsky, ein Asteroid des inneren Hauptgürtels

Zelinsky ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Zelinsky (1922–2015), US-amerikanischer Mathematiker
 Gertrud Zelinsky (* 1937), deutsche Schriftstellerin
 Hartmut Zelinsky (* 1941), deutscher Kulturwissenschaftler
 Wilbur Zelinsky (1921–2013), US-amerikanischer Geograph

Siehe auch:
 Selensky